New York New York bezeichnet

 einen US-amerikanischen Musikfilm aus dem Jahr 1977, siehe New York, New York
 einen Manga, siehe New York New York (Manga)
 einen Namen eines Hotels in Las Vegas, siehe New York New York Hotel